Сумысь — топоним.

Реки
 Сумысь-Я
 Сумысь-Я-Хулюм
 Сумысь-Я-Яны-Тоим